Закобякино — село в Любимском районе Ярославской области России.

С точки зрения административно-территориального устройства входит в состав Осецкого сельского округа. С точки зрения муниципального устройства входит в состав Осецкого сельского поселения.

География 
Находится в пределах центральной части Московской синеклизы Восточно-Европейской (Русской) платформы,

История 
Закобякино упоминается в костромских писцовых книгах в 1629 году вместе с другим когда-то существовавшим здесь селом — Богородским на Осеку. С образованием Ярославской губернии вошло в Любимский уезд.

С 1923 по 1929, после укрупнения административных образований Ярославской губернии, село вместе со территорией упраздненного Любимского уезда входило в Даниловского уезда Ярославской губернии. Вновь передано в восстановленный Любимский район Ивановской промышленной области в 1929 году, с 1936 — в составе того же Любимского района Ярославской области.

Происхождение названия 
Существуют две версии происхождения названия. Согласно первой, долгое время в селе жил ордынский хан по имени Кобяк. Согласно другой, через село проходил тракт и для проезжающих путников было построено множество кабаков; само селение находилось чуть дальше, отсюда и название села Закобякино (за кабаками).

Население

Известные жители 
Филофей (Успенский) (в миру Тимофей Григорьевич Успенский;  — ) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и Галицкий родился в селе Закобякине, где отец его был диаконом.

Геннадий Александрович Пшеницин (Пшеницын) (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно) до призыва на военную службу жил в селе Закобякино и работал трактористом на Закобякинской машинно-тракторной станции.

Кудрявцев Александр Сергеевич (1909—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946, посмертно), награждён орденами Ленина и Красного Знамени. С 1910 до 1927 жил в селе Закобякино. В Ярославле и в Закобякино на доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска, его именем названа улица в Ярославле и Закобякино.

Инфраструктура 

 Образование
Закобякинская средняя школа
 Сельское хозяйство
В 1930-х годах начала действовать Закобякинская машинно-тракторная станция.
 Культура
В селе действует Успенская церковь, построенная в 1822 году по проекту Андрея Михайловича Достоевского, брата писателя Федора Достоевского. Церковь построена на средства прихожан на месте сгоревшего деревянного храма.

Планируется строительство межпоселкового газопровода высокого давления: г. Любим — с. Закобякино — д. Булаково (I очередь).

Транспорт 
Межрегиональная автодорога 78К-0008, автодороги местного значения.

Закобякино в культуре 
Песня «А в Закобякино идут дожди» группы «Чё те надо?».

В сентябре 2011 г. в селе Закобякино снимались эпизоды фильма «Страсти по Чапаю».

Примечания 

Населённые пункты Любимского района